Результати сезону у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

 

 
О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Ігри

Плейоф 
 За 13-15 місце
Пансерраїкос — Олімпіакос Волос 1-0
АПОЕЛ — Пансерраїкос 5-1
АПОЕЛ — Олімпіакос Волос 1-2

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1973 у футболі
1974 у футболі